Nungurrayi est un patronyme que l'on trouve chez les Aborigènes d'Australie, porté notamment par plusieurs artistes de renom.

Personnalités 
 Gabriella Possum Nungurrayi, artiste peintre australienne née en 1967.
 Naata Nungurrayi, artiste peintre australienne née en 1932.
 Nancy Ross Nungurrayi, artiste peintre australienne née en 1935.

Homonymie
Homonymie de patronyme